Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1957 година e 8-и пореден.

Започва на 13 януари 1957 г. и завършва на 7 септември.

Съдържа в календара 8 старта.

Стартове

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони